DR Boogieradio er en af Danmarks Radios digitale kanaler. Det vil sige den kan modtages via DAB. Der fokuseres på radiohits målrettet mod unge mennesker.

Radiokanaler fra Danmarks Radio